Paolo Rossi peut désigner :
 Paolo Rossi (1956-2020), footballeur italien ;
 Paolo Rossi (1923-2012), philosophe et historien des sciences italien ;
 Paolo Rossi (1900-1985), homme politique italien ;
 Paolo Rossi (1953-), acteur italien.